Misfits (englisch für „Außenseiter, Unangepasste“) steht für:

 Misfits (Band), US-amerikanische Punkband
 Misfits – Nicht gesellschaftsfähig, US-amerikanischer Spielfilm (1961)
 The Misfits – Die Meisterdiebe, US-amerikanischer Spielfilm (2021)
 Misfits of Science, US-amerikanische Fernsehserie (1985), siehe Die Spezialisten unterwegs
 Misfits (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2009–2013)

Misfit steht für:
 Misfit (Film), deutscher Spielfilm (2019)

Siehe auch:
 Missfits